Нау́чный атеи́зм — система взглядов, рассматривающая вопрос существования богов и других сверхъестественных существ, явлений и сил как научную гипотезу. Иначе говоря, это научный скептицизм в отношении сверхъестественного (в том числе богов). Научный атеизм подвергает критическому анализу религию и предполагает её философскую, естественно-научную и историческую несостоятельность с материалистической точки зрения. Области, в которых научный атеизм рассматривает религиозные взгляды, включают в себя естественнонаучную критику, обосновывающую несовместимость религиозного взгляда на мир с научными представлениями в таких вопросах как, например, происхождение жизни и человека, философскую критику, направленную на дискредитацию религиозного мировоззрения, а также историческую критику, объясняющую происхождение и развитие религий как естественный социальный процесс.

История

В странах Западной Европы 
Понятие «научный атеизм» употреблялось по крайней мере с начала XIX века.

В СССР и странах восточной Европы 

В СССР атеистическое воспитание рассматривалось как составная часть общей задачи построения коммунистического общества. Пропаганду атеизма В. И. Ленин включил как одно из звеньев в общую программу деятельности партии по свержению капитализма и строительству нового, социалистического общества. На XVII съезде ВКП(б) была принята резолюция «О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды», где указывалось, что Октябрьская революция расшатала религиозные предрассудки. В 1920-е и 1930-е годы в СССР большую работу в области научного атеизма развернули П. А. Красиков, А. В. Луначарский, И. И. Скворцов-Степанов, Е. М. Ярославский. Но перелом в критике религиозного мировоззрения в СССР произошёл в 1950-е годы, особенно после постановления ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения».

Термин «научный атеизм» получил широкое распространение в СССР с 1954 года, когда он был использован в постановлениях ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения» и «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» (сам термин использовался и ранее). В 1959 году курс «Основы научного атеизма» был введён в программы высших учебных заведений СССР. В СССР в 1964—1991 годах существовал Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС. Пропаганда в СССР утверждала, что марксистско-ленинский атеизм качественно отличается от атеизма домарксовского периода, что громадную роль в развитии научного атеизма сыграло открытие материалистического понимании истории, благодаря которому были впервые вскрыты материальные корни религии, её связь с господством эксплуататорских классов.

В 1990-х годах кафедры научного атеизма вузов были преобразованы в кафедры религиоведения.

«Новый атеизм» 

«Новый атеизм» — общественное движение, возникшее в начале XXI века на Западе, члены которого с научных позиций критикуют религию и утверждения верующих о существовании сверхъестественных существ, явлений и сил. Сторонники нового атеизма утверждают, что современные достижения науки требуют менее примиренческого отношения к религии, суеверию и религиозному фанатизму, чем это традиционно распространено в западном секуляризме. В отличие от многих других учёных, которые полагают науку индифферентной по отношению к сверхъестественному или даже неспособной к его исследованию, новые атеисты предлагают считать существование сверхъестественного реальной научной гипотезой, которая должна быть исследована научными методами.

Движение связано с именами таких авторов, как Ричард Докинз, Дэниел Деннет, Сэм Харрис, Кристофер Хитченс и Виктор Стенджер. Это движение наряду с другими атеистическими течениями как сторонниками, так и критиками зачастую характеризуется как «научный атеизм».

Научный атеизм и академическая наука

Методология научного атеизма 
Согласно утверждению теистов, наука не может ни доказать, ни опровергнуть сверхъестественные явления и богов, поскольку не занимается такими вопросами. Однако некоторые утверждения, следующие из религиозных представлений, могут быть верифицированы научными методами (например, представления об устройстве Вселенной, происхождении жизни, и, в частности, человека, исторические сведения, содержащиеся в религиозных текстах и др.).

Сторонники научного атеизма утверждают, что он основан на успехах науки, в своих исследованиях существования/отсутствия богов опирается на полученные ею результаты и использует научный метод для опровержения некоторых религиозных утверждений.

Некоторые аргументы научного атеизма 
И. А. Крывелёв отмечал, что данные естественных наук противоречат представлениям о происхождении и устройстве мира, принятым в большинстве религий. Так, например, возраст Земли, вычисленный креационистами на основе Библии (менее 10000 лет), не соответствует научным данным (около 4,6 млрд лет). Важнейшей основой научной аргументации атеизма является эволюционное учение, которое не требует наличия какого-либо «высшего разума» для объяснения возникновения и развития жизни на Земле. Важное значение имеет также объяснение психических явлений исключительно на основе физиологии без привлечения сверхъестественных понятий, таких, например, как душа. Данные исторических наук и религиоведения раскрывают эволюционную историю религий и указывают на то, что их священные тексты созданы людьми и менялись на протяжении истории народов, исповедовавших эти религии.

См. также 
 Атеизм
 Научный коммунизм

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 Лукачевский А. Т. «Очерки по истории атеизма», «Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм».
 

 на других языках
  L’athéisme scientifique.— Lagny Frères, 1862.

Ссылки 

 Коняев А. Артемьев А. Сердце бессердечного мира. Как родился и умер советский научный атеизм // Лента.ру, 09.08.2013
 «Научный атеизм»
 «Атеистический сайт»
 «Научно-популярный портал „Наука и религия“»
 «Разум или вера?»

Атеизм
Философия СССР